Altaflorestamierpitta
 Allens mierpitta
 Amazonemierpitta
 Ayacuchomierpitta
 Bergmierpitta
 Bleeksnavelmierpitta
 Boliviaanse mierpitta
 Bonte koningsmierpitta
 Brilmierpitta
 Bruinborstmierpitta
 Bruinrugmierpitta
 Cajamarcamierpitta
 Caldasmierpitta
 Cundinamarcamierpitta
 Chachapoyasmierpitta
 Chamímierpitta
 Chapmans dwergmierpitta
 Evenaarmierpitta
 Geelborstmierpitta
 Geschubde mierpitta
 Grijsborstmierpitta
 Grijsnekmierpitta
 Grote mierpitta
 Huanucomierpitta
 Jocotocomierpitta
 Junínmierpitta
 Kastanjebruine mierpitta
 Lijstermierpitta
 Maskermierpitta
 Natterers mierpitta
 Oranjeflankmierpitta
 Oxapampamierpitta
 Panaomierpitta
 Perijámierpitta
 Przewalski's mierpitta
 Punomierpitta
 Reuzenmierpitta
 Roestkapmierpitta
 Roestkeelmierpitta
 Rood-witte mierpitta
 Roodflankmierpitta
 Roodkruinmierpitta
 Roodnekmierpitta
 Roodoormierpitta
 Roodrugmierpitta
 Santamartamierpitta
 Schubkapmierpitta
 Sierra-Nevadamierpitta
 Snethlages mierpitta
 Streepkopmierpitta
 Táchiramierpitta
 Tapajósmierpitta
 Tweekleurige mierpitta
 Urraomierpitta
 Urubambamierpitta
 Vlekborstmierpitta
 Watkins' mierpitta
 Witkeelmierpitta
 Zwartkapmierpitta
 Zwartkruinmierpitta